Potok Zagórski – dopływ Czarnej Przemszy
 Potok Zagórski – dopływ Dunajca, inaczej zwany Potokiem Zakijowskim